Rimando ist der Familienname folgender Personen:

 George Beluso Rimando (* 1953), römisch-katholischer Bischof
 Nick Rimando (* 1979), US-amerikanischer Fußballspieler